Дми́трий Анато́льевич Козаче́нко (; 11 января 1982, Киев, СССР) — украинский футболист, игравший на позиции вратаря. Мастер спорта международного класса (с 2001 года).

Игровая карьера 
Воспитанник футбольной школы киевской «Смены». Первый тренер — Михаил Лабузов. Начинал заниматься как полевой игрок, но вскоре стал на позицию вратаря.

Профессиональную карьеру начал в столичной «Оболони». В команде дебютировал 17 октября 1999 года в матче против ахтырского «Нефтяника» (1:1). После играл за полтавскую «Ворсклу-2» и броварский «Нафком».

В 19-лет попал в итальянскую «Сиену», которая выступала в серии В, но не смог конкурировать с другими вратарями. После чего перешёл в клуб «Нафком».

Зимой 2005 года перешёл в луганскую «Зарю». В команде провёл 62 матча. В феврале 2007 года перешёл в симферопольскую «Таврию». В команде провёл всего 2 матча и перешёл в казахстанский «Атырау» на правах свободного агента. В декабре 2008 года покинул клуб. Вскоре перешёл в перволиговую «Александрию». В марте 2014 года перешёл в кировоградскую «Звезду».

Весной 2015 года стал играть за любительский клуб «ВПК-Агро» из Магдалиновки.

Летом 2015 перешёл в «Энергию» (Новая Каховка).

Один из немногих действующих украинских голкиперов, пробивающих пенальти.

Карьера в сборной 
В 2001 году в составе студенческой сборной выступал на летней Универсиаде в Пекине, где украинская команда завоевала серебряные медали. После победы на универсиаде был награждён званием — мастер спорта международного класса.

Личная жизнь 
Имеет высшее образование закончил — республиканское высшее училище физкультуры, Переяслав-Хмельницкий педагогический университет. Женат, вместе воспитывают сына Ивана.

Достижения 
 Обладатель Кубка АФК 2011 года.
 Серебряный призёр Универсиады 2001 года в Пекине.
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана 2011 года.
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана 2010 года.
 Финалист Кубка Узбекистана 2011 года.
 Победитель Первой лиги Украины 2006 года
 Бронзовый призёр Первой лиги Украины (2): 2002, 2005 годов.
 Победитель Второй лиги (2): 1999 (группа «В»), 2001 (группа «Б»).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «Заря» (Луганск)

Футболисты Украины
Мастера спорта Украины международного класса
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Оболонь-2» (1998)
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Нафком»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Сумы» (2008)
Игроки ФК «Насаф»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Энергия» Новая Каховка
Игроки ФК «ЛНЗ»
Футбольные тренеры Украины